Antônio Dias dos Santos ex calciatore brasiliano. 
Antônio Benedito da Silva – ex calciatore brasiliano.
Antônio Pedro de Jesus – ex calciatore brasiliano
Toninho Abaete – ex calciatore brasiliano.
Aguimar Antônio Barbosa – ex calciatore brasiliano.
Antônio Alexandrino – ex calciatore brasiliano.
Antônio Batista – ex calciatore brasiliano.
Antônio Benedito da Silva – ex calciatore brasiliano.
Antoônio Bezerra Brandao – ex calciatore brasiliano. 
Antônio Carlos da Silva – ex calciatore brasiliano.
Antônio Carlos Oliveira Matos – ex calciatore brasiliano.
Antônio do Nascimento – ex calciatore brasiliano.
Toninho Quintino – ex calciatore brasiliano.
Antônio Ferreira Neto – ex calciatore brasiliano.
Antônio Jorge Cecília Sobrinho – ex calciatore brasiliano.
Antônio José de Oliveira – ex calciatore brasiliano.
Antônio José Jorge Gonçalves – ex calciatore brasiliano.
Antônio Marcos Tobias – ex calciatore brasiliano.
Antônio Moura Sanches – ex calciatore brasiliano.
Antônio Sérgio Bringer – ex calciatore brasiliano.
Antônio Teodoro dos Santos – ex calciatore brasiliano.
Marcos Antônio Medeiros Souza – ex calciatore brasiliano.
Marcos Antônio Pinto – ex calciatore brasiliano.
Toninho Almeida – ex calciatore brasiliano.
Toninho Aruba – ex calciatore brasiliano.
Toninho Barroso – allenatore di calcio brasiliano.
Toninho Braga – ex calciatore brasiliano.
Toninho Cajuru – ex calciatore brasiliano.
Toninho Campos – ex calciatore brasiliano.
Toninho Carlos – ex calciatore brasiliano.
Toninho Cerezo – ex calciatore brasiliano.
Toninho Cecílio – ex calciatore brasiliano
Toninho Costa – ex calciatore brasiliano.
Toninho Horta – musicista brasiliano.
Toninho Ferragutti – musicista brasiliano.
Toninho Fronza – ex calciatore brasiliano.
Toninho Guerreiro – ex calciatore brasiliano.
Toninho Marques – ex calciatore brasiliano.
Toninho Metralha – ex calciatore brasiliano.
Toninho Oliveira – ex calciatore brasiliano.
Toninho Paraná – ex calciatore brasiliano.
Toninho Pereira – ex calciatore brasiliano.
Toninho Procopio – ex calciatore brasiliano.
Toninho Silva – ex calciatore brasiliano.
Toninho Taino – ex calciatore brasiliano.
Toninho Vanusa – ex calciatore brasiliano.
Toninho Vieira – ex calciatore brasiliano.
Totonho Villeroy – cantautore brasiliano.